«Прачечная» — фильмы:
* «Дневники Мумбая» (, что переводится как Прачечная) — фильм 2010 года.
 «Прачечная» () — фильм 2019 года.